Чика́го () может означать:

Топоним 
 Чикаго — город в штате Иллинойс, третий по численности населения город в США.
 Чикаго — река, протекающая через город Чикаго.

Искусство 
 «» — пьеса Морин Уоткинс, написанная в 1926 году.
 «Чикаго» — немой фильм 1927 года, снятый по мотивам пьесы «Чикаго».
 «Чикаго» — популярный американский мюзикл об эпохе Сухого закона в США, основанный на пьесе М. Уоткинс, постановки проходят с 1975 года.
 «Чикаго» — американский фильм 2002 года, снятый по мотивам мюзикла «Чикаго». Завоевал премию «Оскар» за лучший фильм года в 2003 году.
 «» — манга Юми Тамуры.
  — базовый стилистический справочник для американских гуманитарных публикаций.

Музыка 
 Чикаго-хаус или Чикагский хаус — жанр музыки, зародившийся в Чикаго.
 Чикаго-блюз — разновидность блюза, зародившаяся в Чикаго.
 «Chicago» — американская рок-группа, образованная в 1967 году.
 «» — второй студийный альбом группы «Chicago».
 «» — песня Майкла Джексона из второго посмертного альбома Xscape, вышедшего в 2014 году.

Наука и технология 
  — классическая гарнитура компьютеров Apple, использовалась с 1984 по 1997 гг.
 Чикагский университет — частный исследовательский университет в Чикаго, основанный в 1890 году.
 Чикагская поленница-1 — первый в мире искусственный ядерный реактор, построен в Чикагском университете в 1942 году. 
 Chicago — кодовое название операционной системы Windows 95 компании Microsoft.

Научные направления 
 Чикагская архитектурная школа
 Чикагская школа социологии
 Чикагская школа филологии
 Чикагская школа экономики

Спорт 
 «Чикаго Беарз» — клуб по американскому футболу НФЛ из Чикаго.
 «Чикаго Буллз» — баскетбольный клуб НБА из Чикаго.
 «Чикаго Блэкхокс» — хоккейный клуб НХЛ из Чикаго.
 «Чикаго Вулвз» — хоккейный клуб АХЛ из Чикаго.
 «Чикаго Кабс» — бейсбольный клуб МЛБ из Чикаго.
 «Чикаго Уайт Сокс» — бейсбольный клуб МЛБ из Чикаго.
 «Чикаго Файр» — футбольный клуб MLS из Чикаго.
 «Нуэва Чикаго» — аргентинский футбольный клуб из Буэнос-Айреса, названный в честь Чикаго.

Прочее 
 (334) Чикаго — астероид, открытый в 1892 году, названный в честь города Чикаго.
 Взрыв в Порт-Чикаго — катастрофа при погрузке боеприпасов в Калифорнии в 1944 году, в которой погибло 320 моряков ВМС США.
 Чикаго, Джуди (род. 1939) — американская феминистка, художница, педагог и писательница.
 Чикаго-бойз — группа чилийских экономистов, работавших во время военного режима Пиночета с целью построения экономики «свободного рынка».
 Чикаго-Луп — название исторического делового центра Чикаго.
 Чикаго-Спайр — бывший проект сверхвысокого небоскрёба в городе Чикаго.
 Маленький Чикаго — неинкорпорированная община в штате Висконсин.
 Chicago Tribune — ежедневная газета в Чикаго.
 USS Chicago — корабли ВМС США, названные в честь Чикаго.
 Чикаго-Хайтс